Гарбуз  — украинская фамилия. Образована от украинского названия тыквы.

Известные носители 
 
 Гарбуз, Константин Геннадьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Гарбуз, Леонид Стефанович — генерал-майор
 Гарбуз, Юрий Григорьевич (род. 1971) — украинский политик.

См. также 
 Гарбузов
 Гарбузовка